Mã Đà (Đồng Nai), een xã in Đồng Nai.
 Mã Đà (rivier), een rivier in Vietnam.